Sebestyén István (1761–1841) református lelkész, református teológiai tanár
 Sebestyén István (1935) főállatorvos
 Sebestyén István (1938) levéltáros, helytörténész, költő
 Sebestyén István (1955) ének- és mesemondó előadóművész